Los cetartiodáctilos (Cetartiodactyla) son un orden de mamíferos placentarios que reúne a los antiguos órdenes de los cetáceos (Cetacea) y de los artiodáctilos tradicionales (Artiodactyla).  Los cetáceos son los delfines, ballenas y semejantes. Los artiodáctilos se caracterizan por tener pezuña hendida, como los camellos, vacas, cabras, ovejas, ciervos, jirafas, cerdos, hipopótamos, etc. Algunas clasificaciones usan el término Artiodactyla para este orden, pero otras prefieren Cetartiodactyla, no obstante ambos términos son sinónimos ya que según la cladística los cetáceos deben estar incluidos en los artiodáctilos. 

Los fósiles más antiguos de este grupo datan del Eoceno, sin embargo los análisis filogenéticos sitúan su origen a finales del Cretácico.

Filogenia 
Durante mucho tiempo, la hipótesis dominante sobre el origen de los cetáceos lo situaba en los mesoniquios (Mesonychia), un orden extinto de ungulados carnívoros estrechamente emparentados con los artiodáctilos.

Fósiles recientes encontrados en Pakistán y asignados a los géneros Pakicetus y Ambulocetus, han venido a confirmar que los cetáceos evolucionaron a partir de artiodáctilos, cuando estos ya se habían diferenciado de sus antepasados mesoniquios. Las primeras pistas acerca de esta relación surgieron hacia 1990, por la comparación de moléculas y genes entre mamíferos actuales. Las pruebas de un parentesco específico con los hipopótamos, que son artiodáctilos, son concluyentes. En cualquier caso los hipopótamos ofrecen una imagen aproximada de como debieron ser las primeras formas de los cetáceos. El cladograma siguiente muestra estas supuestas relaciones:

Clasificación 
El orden contiene los siguientes grupos, que figuran aquí con la categoría que han recibido clásicamente:
 Orden Cetartiodactyla
 Suborden Tylopoda
 Familia †Anoplotheriidae
 Familia †Choeropotamidae
 Familia †Cainotheriidae
 Familia †Merycoidodontidae
 Familia †Agriochoeridae
 Familia Camelidae: 
 Familia †Oromerycidae
 Familia †Xiphodontidae
 Suborden Suina
 Familia Suidae: 
 Familia Tayassuidae:
 Familia †Sanitheriidae
 Suborden Cetancodonta
 Género †''Andrewsarchus
 Familia †Entelodontidae
 Familia †Raoellidae
 Familia †Dichobunidae
 Familia †Helohyidae
 Familia †Cebochoeridae
 Infraorden Hippopotamorpha  
 Familia †Anthracotheriidae
 Familia Hippopotamidae: 
 Infraorden Cetacea: 
 Parvorden Mysticeti
 Familia Balaenidae
 Familia Balaenopteridae	
 Familia Eschrichtiidae
 Familia Neobalaenidae
 Parvorden Odontoceti
 Familia Delphinidae
 Familia Iniidae y Platanistidae	
 Familia Phocoenidae
 Familia Physeteridae
 Familia Kogiidae
 Familia Ziphiidae
 Familia Monodontidae
 Parvorden †Archaeoceti
 Familia †Pakicetidae
 Familia †Ambulocetidae
 Familia †Remingtonocetidae
 Familia †Protocetidae
 Familia †Basilosauridae
 Suborden Ruminantia
 Infraorden Tragulina
 Familia †Amphimerycidae
 Familia †Prodremotheriidae
 Familia †Protoceratidae
 Familia †Hypertragulidae
 Familia †Praetragulidae
 Familia Tragulidae
 Familia †Archaeomerycidae
 Familia †Lophiomerycidae
 Infraorden Pecora
 Familia Antilocapridae
 Familia Giraffidae
 Familia †Climacoceratidae
 Familia Moschidae
 Familia †Leptomerycidae
 Familia Cervidae
 Familia †Gelocidae
 Familia †Palaeomerycidae
 Familia †Hoplitomerycidae
 Familia Bovidae

Véase también 

 Artiodactyla
 Cetacea
 Whippomorpha
 Evolución de los cetáceos
 Hippopotamidae
 Eungulata
 Perissodactyla
 Laurasiatheria

Referencias

Enlaces externos